Repeller (von lateinisch repellere ‚zurückstoßen‘) steht für:

 ein abstoßender Fixpunkt in der Theorie dynamischer Systeme, siehe Attraktor
 ein Gerät zur Vergrämung von Tieren, siehe Repellent 
 Rotor oder Turbine, die dem antreibenden Medium (Wasser oder Wind) die Energie entzieht; z. B. der oft als „Propeller“ bezeichnete Rotor einer Windkraftanlage.